Ange Di Caro (1949 -), joueur de football français ;
 Armand Di Caro (1931-1993), coureur cycliste français ;
 Gasparé Di Caro (1961 -), artiste-plasticien franco-italien ;
 Roberto Di Caro (1953 -) un journaliste italien.